Okręty US Navy o nazwie „Mount Washington”

 Pierwszy USS „Mount Washington” (1846) był bocznokołową kanonierką „Mount Vernon” nabytą przez US Navy w kwietniu 1861 roku i sprzedaną w czerwcu 1865 roku.
 Drugi SS „Mount Washington” (T-AOT 5076) był zbiornikowcem, służąc w latach 1963-2007.

Mount Washington